Gourmet – termine che descrive persone o cibo dal gusto raffinato
 Gourmet – catena di supermercati hongkonghese 
 Gourmet Foods – catena di negozi alimentari pakistana
 Gourmet Museum and Library – museo di gastronomia di Liegi, in Belgio
 Gourmet – serie televisiva sudcoreana
 François Gourmet – atleta belga
 Olivier Gourmet – attore belga

Altri progetti